Un dizain peut être :

 une strophe ou un poème de dix vers ;
 une ancienne division territoriale du Valais.
 un dizain est un chapelet avec 10 grains.